FRW – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Francistown, Francistown (Botswana)